Il singolare del torneo di tennis Siemens Open 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jordi Arrese che ha battuto in finale Andrei Pavel 6-3, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Jordi Arrese (Campione)
 Sjeng Schalken (quarti di finale)
 Álex López Morón (primo turno)
 Johan Van Herck (secondo turno)

 Roberto Carretero-Diaz (primo turno)
 Kris Goossens (quarti di finale)
 Gastón Etlis (secondo turno)
 Juan-Albert Viloca-Puig (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siemens Open 1995